Shuja Haider peut désigner :

 (né en 1994), joueur pakistanais de cricket  ;
, chanteur et compositeur pakistanais.